Mахсет Кеунимжаевич Отемуратов (); род. 14 июня 1978 года, город Нукус, Нукусский район, Каракалпакстан, УзССР) — узбекстанский и каракалпакстанский народный эстрадный певец и актёр, каракалпак по национальности, поёт на узбекском и каракалпакском языках. Лауреат премии молодых талантов «Нихол» (2001), Заслуженный артист Каракалпакстана (2005), Заслуженный артист Узбекистана (2011).

Биография 
Махсет Кеулимжаевич Отемуратов родился 14 июня 1978 г в посёлке Акмангыт Нукусского района в простой семье. Отец: Утемуратов Кеулимжай (род. 21 марта 1940 года). Мать: Утемуратова Аксулу (род. 8 марта 1946 года).

В 1985 году пошёл учиться в среднюю школу № 1 имени М. В. Фрунзе, с 1990 год продолжил учебу в 21-й средней школе имени Бердаха и в 1995 году благополучно её окончил.

В 1996 году поступает на факультет физической культуры Нукусского педагогического института имени Аженияза.

В 1996—1997 годах был главой команды КВН «Туран». С этих лет начинает своё творчество.

В 1996 год на конкурсе, посвященном памяти погибшей Замиры Хожаназаровой, занимает почетное 3-е место. Завоевав внимание почётных учителей, начинает выступать на большой сцене.

В 1999 год удачно окончив ВУЗ начинает работу в качестве методиста в отделении работы с талантливыми детьми

В 2000 год впервые в истории Каракалпакстана команда КВН «Туран» побеждает на Республиканском туре конкурса «Кунаклар хам зийреклер» и получает золотой кубок.

Махсет Отемуратов награждён почётной грамотой Жокары Кенеса Каракалпакстана

Премии и Награды 
 1996 — 3-е место на конкурсе, посвящённом памяти погибшей Замиры Хожаназаровой
 2001 — Обладатель Государственной премии «Нихол»
 2004 — Победитель Республиканского тура конкурса «Узбекистан — Родина моя»
 2005 — Звание «Заслуженного артиста Каракалпакстана» решением заместителя Жокары Кенеса Мусы Тажетдиновича Ерниязова
 2011 — Звание «Заслуженного артиста Узбекистана»

Концерты 
 24 мая 2000 — Республиканский театр музыки имени Бердаха
 23 октября 2001 — «Амфитеатр»
 20—23 января 2004 — кинотеатр имени Бердаха
 14—16 апреля 2008 — Каракалпакский театр музыки «Мен елимның ашығыман» («Я влюблен в свою страну»)
 5 сентября 2010 — «Газлардын канатында» (На крыльях гусей) в «Амфитеатре»
 2013 — «Халқым менен мақтанаман» («Горжусь своим народом») в Каракалпакском государственном театре музыки имени Бердаха
 1—7 марта 2016 —"Анам-ау" в Государственном театре музыки имени Бердаха

Семья 
Отец: Утемуратов Кеунимжай (1940—2011), работал в ПМК № 16 Нукусского района.

Мать: Утемуратова Аксунгул (1946—2020), работала в Центральной больнице Нукусского района.

Брат: Муратбай (род. 1968).

Сёстры: Тамара (род. 1965), Пердегул (род. 1970), Клара (род. 1971), Мухаббат (род. 1974).

Супруга: Кутлымуратова Гулзира (род. 1982), домохозяйка.

Дети: Дильфуза (род. 2002), Салимбой (род. 2004), Заурбек (род. 2007), Илхамбек (род. 2014).

Дискография

Другие ссылки 
Официальный канал исполнителя на YouTube
Официальный канал на Telegramе

Официальный страница на Instagramе

Примечания 

Персоналии:Каракалпакстан
Певцы и певицы Узбекистана
Заслуженные артисты Узбекистана